Морской Никольский собор (собор Святого Николая) — название ряда соборов во имя святого Николая Чудотворца:

Морской Никольский собор (Кронштадт)
Никольский морской собор (Лиепая)
Никольский морской собор (Херсон)